Péclet est un nom propre.

Patronyme 

 Eugène Péclet (1793–1857), physicien français ;
 Ève Péclet (née en 1988), députée canadienne ;
 Georges Péclet (1897–1974), acteur, réalisateur et scénariste français de cinéma.

Autre 
 Aiguille de Péclet, sommet français du massif de la Vanoise ;
 Glacier de Péclet, glacier français du massif de la Vanoise ;
 Nombre de Péclet, nombre sans dimension, nommé en l’honneur d’Eugène Péclet ;
 Rue Péclet, rue de Paris.

Homonymie